Лас Котучас има више значења:

 Лас Котучас (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Котучас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику